Schleppenburg  bezeichnet:

 die Schleppenburg (Alfhausen)
 die Schleppenburg (Bad Iburg)